Уосс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1965) — американский иллюстратор, дизайнер и художник.
 Уосс, Эшли (род. 1977) — английский пианист и музыкальный педагог.

Составные фамилии 
 Хартли-Уосс, Донна Мэри Луиза (1955—2013) — британская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр (1980) в эстафете 4×400 метров.